Chrást est un toponyme qui peut désigner :

Chrast, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice ;
 Chrást, une commune du district de Nymburk, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Chrást, une commune du district de Plzeň-Ville, dans la région de Plzeň ;
 Chrást, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie